Нишан-я-Хайдер () — высшая военная награда Пакистана. Почётная награда, которой удостаивают за совершение подвига или выдающихся заслуг только во время боевых действий. 

Нишан-я-Хайдер был учреждён в 1957 году, когда Пакистан стал Исламской Республикой. Мохаммед Сарвар, отличившийся в Первой индо-пакистанской войне 1947 года, был награждён спустя 10 лет после её окончания. Награда вручается только военнослужащим, независимо от звания и должности, за исключительную храбрость в бою. 

Название ордена переводится как «Герб Хайдера», при этом Хайдер является одним из имён халифа Али и означает «Лев».

Несмотря на то, что Пакистан за последние 60 лет принимал участие во многих вооружённых конфликтах, всего 10 человек удостоились столь высокой награды. 9 из них были военнослужащими сухопутных войск, один был из ВВС Пакистана. Все они были награждены посмертно.

Награждённые 
 Мухаммед Сарвар
 Мохаммед Туфаил
 Раджа Азиз Бхатти
 Мухаммед Акрам
 Рашид Минхас — пилот ВВС.
 Шаббир Шариф
 Савар Хуссейн
 Мухаммед Махфуз
 Карнал Шер Хан
 Лалак Джан

Примечания

Ссылки 
 Официальный список награждённых 

Высшие государственные награды
Нишан-я-Хайдер
Ордена Пакистана